Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 17 по 18 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 71 спортсмен из 55 стран.

Питер ван ден Хогенбанд выиграл золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд. Роланд Скуман стал первым в истории представителем Африки, выигравшим медаль на этой дистанции. Скуман показал лучшее время в полуфинале (48,39) и лидировал после 50 метров финала с преимуществом в 0,67 сек над Хогенбандом, но на финише Питер выиграл у южноафриканца 0,06 сек.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
18 августе 2004, в 20:20 по местному времени

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 98  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004